В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе E квалификационного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2007. Состав группы был определён по результатам первого раунда. В группе участвовали три лучшие команды групп A (сборные Греции, Израиля, России) и B (сборные Испании, Португалии и Хорватии). Команды «сохранили» результаты матчей с командами из своих групп и провели три матча с командами из другой группы. Матчи прошли с 7 по 11 сентября 2007 года на «Мадрид Арене» в Мадриде (Испания).

Четыре лучшие команды вышли в четвертьфинал.

Положение команд 

|}

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Португалия — Россия

Израиль — Хорватия

Испания — Греция

2-й тур

Португалия — Израиль

Греция — Хорватия

Россия — Испания

3-й тур

Хорватия — Россия

Греция — Португалия

Испания — Израиль

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2007

Группа E
Сентябрь 2007 года
Спорт в Испании в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Мадриде